Czerwińsk (Pommeren), een plaats in het Poolse district Starogardzki
Czerwińsk nad Wisłą (dorp), een dorp in het district Płońsk, Mazowieckie
Czerwińsk nad Wisłą (gemeente), een gemeente in het district Płońsk, Mazowieckie